Dubna může označovat:
sídla
 Dubna (Moskevská oblast) – město v Moskevské oblasti v Rusku
 Dubna (Kolomenský rajón) – vesnice v Kolomenském rajónu v Moskevské oblasti v Rusku
 Dubna (Tulská oblast) – vesnice v Tulské oblasti v Rusku

vodní toky
 Dubna (přítok Daugavy) – řeka v Lotyšsku, přítok Daugavy
 Dubna (Kalužská oblast) – řeka v Kalužské oblasti v Rusku
 Dubna (přítok Kljazmy) – řeka v Moskevské oblasti v Rusku, přítok Kljazmy
 Dubna (přítok Upy) – řeka v Tulské oblasti v Rusku, přítok Upy
 Dubna (přítok Volhy) – řeka v Moskevské oblasti v Rusku, přítok Volhy

podobné názvy
 Dubná – přírodní památka v okrese Písek

Související články 
 Dubňany
 Dubnica
 Dubné
 Dubno (rozcestník)
 Dub (rozcestník)